Цаган-Челутай — название населённых пунктов в России:

 Цаган-Челутай — улус (село) в Кяхтинском районе Бурятии.
 Цаган-Челутай — село в Могойтуйском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края.